US Open 2016 (tennis) - een tennistoernooi
 US Open 2016 (tennis, mannen)
 US Open 2016 (tennis, vrouwen)
 US Open 2016 (tennis, mannendubbel)
 US Open 2016 (tennis, vrouwendubbel)
 US Open 2016 (tennis, gemengddubbel)
 US Open 2016 (golf) - een golftoernooi